media – środki masowego przekazu, mass media
 Media – starożytne państwo
 media – żyłka w skrzydle owadów
 media domowe: energia elektryczna, gaz i woda
 Media malarskie – środki chemiczne stosowane w malarstwie
 Media – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Mauretania Cezarensis

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Media – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Media – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Media (Media Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Media  (Media Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld

Miejscowość w Nepalu
 Media – gaun wikas samiti  w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha

Zobacz też 
 multimedia